Соту () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Соту — муниципалитет Абрантеш округа Сантарен.
 Соту — муниципалитет Аркуш-де-Валдевеш округа Виана-ду-Каштелу.
 Соту — муниципалитет Пенедону округа Визеу.
 Соту — муниципалитет Сабугал округа Гуарда.
 Соту — муниципалитет Санта-Мария-да-Фейра округа Авейру.
 Соту — муниципалитет Терраш-де-Бору округа Брага.
 Соту-де-Лафойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.